Gradišće (Kroatië)
 Gradišče (Slovenië)